Fictief figuur
Master Chief Petty Officer John-117, personage in de computerspelserie Halo
Red John, antagonist in de Amerikaanse televisieserie The Mentalist
 John Connor, personage in de Terminatorfranchise

Informatica
John the Ripper, programma om wachtwoorden te kraken

Muziek
John, nummer van Lil' Wayne

Personen met de achternaam John
Collins John, Nederlands voetballer
Elton John, Engels zanger
Paddy John, Nederlands voetballer
Stern John, voetballer uit Trinidad en Tobago

Voornaam
John (voornaam), een jongensnaam

Andere
John Doe, term voor anonieme personen in de Engelstalige landen
 John (Suriname), is een dorp en voormalige plantage in Coronie in Suriname

Zie ook 
Johannes (doorverwijspagina)
Saint John (doorverwijspagina)
Saint John's (doorverwijspagina)